Шилово — деревня на севере Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Добрывичская волость».

Расположена в 30 км к северу от райцентра Бежаницы; на железной дороге Новосокольники — Бежаницы — Дедовичи — Дно (остановочный пункт 326 км).

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составила 267 жителей.

История 
До 2005 года была административным центром ныне упразднённой Шиловской волости.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района